

Persone
 Chick Reiser, propr. Joseph Francis Reiser (1914-1996) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Friedrich Reiser (1402-1458) – missionario tedesco, commerciante e predicatore valdese e taborita
 Hans Reiser (1963) – programmatore statunitense
 Jean-Marc Reiser (1941-1983) – fumettista francese
 Othmar Reiser (1861-1936) – ornitologo austriaco
 Otto Reiser (1884-1961) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista.
 Paul Reiser (1957) – comico, attore e scrittore statunitense
 Rio Reiser, nome d'arte di Ralph Christian Möbius (1950-1996) – musicista, cantante e attore tedesco
 Will Reiser (1980) – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense

Personaggi immaginari
 Edward Reiser – personaggio del fumetto fantascientifico Nathan Never

Altro
 Reiser4 – file system per computer
 ReiserFS – file system per computer